Drake eller drakar  kan syfta på:

 Drake (båtmodell) – en tremanssegelbåt.
 Drake (geometri) – en fyrhörning med två olika par av kongruenta närliggande sidor.
 Drake (leksak) – en anordning bestående av ett segelliknande bärplan fastsatt vid en lina som man håller i.
 Drake University – ett privat universitet i Iowas huvudstad Des Moines.
 Drakkurva – ett samlingsnamn för en mängd olika fraktaler.
 Drakslingor– dekorativa element på föremål från järnåldern och medeltiden i Norden.
 Anddrake – hanfågel bland änder.
 Patagonsk drake – en art i insektsordningen bäcksländor.
 Heraldisk drake – en symbol på vapenskölder

Personer
 Drake (personnamn) – ett namn som används både som förnamn, efternamn, artistnamn samt personer och släkter med namnet.
 Drake (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning.

Fiktiva personer
 Timothy Drake – fiktiv person, följeslagare till Batman i DC Comics serievärld.
 John Drake - huvudperson i brittiska TV-serien Ett fall för John Drake.

Sagodjur
 Drake – ett sagovidunder som brukar beskrivas som ett stort ödle- eller ormliknade flygande djur.
 Kinesisk drake – ett djur i kinesisk mytologi, religion och kultur som också återfinns i angränsande länder.
 Drake (zodiak) – det femte djuret av de tolv zodiakdjuren inom kinesisk astrologi.
 Drakarter i Harry Potter – väldigt sällsynta i Storbritannien.

Geografi

 Drakes sund – vattnet som skiljer Eldslandet vid Sydamerikas sydspets från Antarktiska halvön, Västantarktis.

Australien 

 Drake (ort i Australien), New South Wales, Tenterfield Municipality, .

Costa Rica

 Bahía Drake – en vik i Puntarenas.

Se även
 Drake Bay – flera
 Drakes Island – flera
 Draken – flera
 Drakenberg (olika betydelser) – flera.
 Sankt Göran och draken (olika betydelser) – flera
 Drake-brockmania – ett släkte av gräs
 Drakes ekvation – en ekvation skapad av radioastronomen Frank Drake och avser att ge sannolikheten för intelligent liv i universum
 Drakontia – en mytisk ädelsten, som omtalas av Plinius den äldre
 Villa Drake – ett bostadshus i Borlänge

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar